El término carrillo puede referirse:

Anatomía
a carrillo, uno de los nombres con los que se conoce coloquialmente a la mejilla;

Toponimia 
 a  Carrillo, un cantón de la provincia de Guanacaste, Costa Rica;
 a  Puerto Carrillo, una localidad situada en la provincia de Guanacaste, Costa Rica;
 a  Villacarrillo, una localidad situada en la Provincia de Jaén, España;

Apellido 
a Carrillo, un apellido español, de comprobado linaje, que se trasmitió a América Latina después de su descubrimiento. Es un apellido que han llevado, entre otras, las siguientes personalidades:

Artistas 
 a  Antonio Pérez García, un historietista español, que firma como Carrillo; 
 a  Julián Carrillo Trujillo, Compositor, director de orquesta, violinista y teórico musical mexicano; inventor del Microtono y compositor del Sonido 13.
 a  Mary Carrillo, una actriz española;

Científicos 
 a  Martín Carrillo, un historiador español;
 a  Nabor Carrillo Flores, un físico nuclear mexicano;
 a  Ramón Carrillo, un médico argentino;
 a  José Carrillo Menéndez, un matemático, catedrático y rector de la Universidad Complutense de Madrid;

Deportistas 
 a  Juan Carrillo, un futbolista peruano;
 a  André Carrillo, un futbolista peruano;
 a  Guido Carrillo un futbolista argentino;

Escritores 
 a  Luis Carrillo y Sotomayor, un poeta y militar español;
 a  Pedro Carrillo de Huete, un cronista español;

Militares 
 a  José Carrillo de Albornoz;

Políticos y soberanos 
 a  Braulio Carrillo, un presidente costarricense, cuyo nombre se dio al cantón del mismo nombre;
 a  Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador, un político socialista, sindicalista y periodista español;
 a  Santiago Carrillo Solares, un político comunista, secretario general del PCE de 1960 a 1982;
 a  Felipe Carrillo Puerto, un gobernador socialista del estado de Yucatán, en México;

Religiosos 
 a  Alfonso Carrillo de Acuña, un cardenal español del siglo XV;
 a  Gil Álvarez Carrillo de Albornoz, un cardenal español del siglo XIV;